Op Roland Garros 2009 speelden de vrouwen in het enkelspel van 24 mei tot en met 6 juni. Svetlana Koeznetsova won de finale van haar landgenote Dinara Safina in twee sets: 6-4 en 6-2.

Geplaatste speelsters 
De geplaatste speelsters zijn hieronder opgesomd. Tussen haakjes staat welke ronde de speelster haalde.

Toernooischema

Eindfase

Deel 1

Deel 2

Deel 3

Deel 4

Deel 5

Deel 6

Deel 7

Deel 8

Bronnen 
  Toernooischema WTA (pag. 1 en 2)
  Toernooischema ITF

Roland Garros
ITF-toernooi in 2009